Pineto ima više značenja:
 Pineto, Reggio Emilia
 Pineto, Teramo